Pontificia Accademia Teologica è:

 il nome precedente della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia;
 un nome alternativo per la Pontificia Accademia di Teologia, istituzione della Curia romana.